Babylon Berlin petnaesti je studijski album hrvatskog rock sastava Prljavo kazalište.

Popis pjesama 
Izvori: ref></ref>

Osoblje
Prljavo kazalište
 Jasenko Houra — ritam gitara
 Mladen Bodalec — vokali
 Marko Lazarić — bubnjevi
 Fedor Boić — klavijature
 Marko Karačić — bas-gitara
 Damir Lipošek — solo gitara, akustična gitara

Izvori 

Albumi sastava Prljavo kazalište
Albumi iz 2022.